Wahlhausen steht für:
 Wahlhausen, Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Wahlhausen (Parc Hosingen), Ortschaft von Parc Hosingen, Kanton Clerf, Luxemburg

Siehe auch:
 Wallhausen
 Walhausen, Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Wahlshausen, Ortsteil von Oberaula, Hessen